Ел Алкатраз има више значења:

 Ел Алкатраз, Корал де Пиједра (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Алкатраз (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику